Rebière est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Guillaume Rebière (1827-1876), ingénieur de la compagnie des chemins de fer de l'Est, chevalier de la Légion d'honneur ;
 Alphonse Rebière (1842-1901), mathématicien et professeur des lycées français ;
 Jean-Joseph Rebière (1863-1930), médecin français (médecin de Claude Monet), chevalier de la Légion d'honneur ;
 Pierre Rebière (1909-1942), résistant français ;
 Jean-Jacques Rebière (1952-), cycliste français ;    
 Jean-Marc Rebière (1952-), cycliste français, frère jumeau du précédent ;
 Éric Rebière (1978-), surfeur professionnel français ;
 Jean-Marc Rebière (1948-), haut-fonctionnaire français.

Toponyme 

 La Rebière, hameau agricole de la commune française d'Ussel dans le département de la Corrèze.

Odonyme 
 Rue Pierre-Rebière, voie du  de Paris, en France.

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien